Sharon Jones (zangeres), een Amerikaans soulzangeres (1956 - 2016)
Sharon Jones (kunstschaatser), een Brits kunstschaatser (1964)